Саи́д Эззатолла́хи (; 1 октября 1996, Энзели, Иран) — иранский футболист, полузащитник клуба «Вайле» и сборной Ирана. Выступает на правах аренды в катарском клубе «Аль-Гарафа»

Клубная карьера 
Занимался в системе иранского футбольного клуба «Малаван». За взрослую команду дебютировал 26 октября 2012 года в матче 13-го тура чемпионата Ирана 2012/13 против клуба «Рах Ахан».

В августе 2014 года перешёл в «Атлетико Мадрид». В сезоне 2014/15 дебютировал за «Атлетико Мадрид C» в Терсере (4-я по силе лига Испании).

21 июля 2015 года появилась информация о том, что игрок подписал контракт с клубом «Ростов». 24 февраля 2016 года официально стал игроком «Ростова», впервые вышел в составе ростовчан 12 мая 2016 года. 26 июля 2016 года в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» забил первый гол за клуб.

24 февраля 2017 года Эззатоллахи перешёл в «Анжи» на правах аренды до конца сезона 2017/18.

Сезон 2017/18 Эззатоллахи начал в составе «Ростова», но не сыграл за команду ни одного матча. 31 августа 2017 года он был отдан в аренду до конца сезона пермскому «Амкару». В сезоне 2017/18 сыграл 15 матчей и забил 1 гол в чемпионате, играя за «Амкар». В сезоне 2018/19 сыграл 4 матча за английский клуб «Рединг» в Чемпионшипе и завершил сезон из-за полученной травмы паха.

20 августа 2020 года Саид Эззатоллахи покинул футбольный клуб «Ростов».

Карьера в сборной 
Играл за сборные Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет.

За основную сборную дебютировал 11 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Узбекистана.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 8 марта 2021 года

Матчи за сборную 
По состоянию на 29 ноября 2022 года

Итого: 49 игр / 1 гол; 36 побед, 9 ничьих, 4 поражения.

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Малаван»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Эйпен»